Friedrich est un prénom et un patronyme germaniques qui correspond au nom français Frédéric.

Prénom

Patronyme 
 André Friedrich (1798-1877), sculpteur alsacien ;
 Ariane Friedrich (1984-), athlète allemande, spécialisée dans le saut en hauteur ;
 Arne Friedrich (1979-), joueur allemand de football ;
  (1947-), chimiste et expert environnemental allemand ;
 Bruno Friedrich (1927-1987), homme politique allemand ;
 Carl Joachim Friedrich (1901-1984), politologue d'origine allemande, naturalisé américain ;
 Caspar David Friedrich (1774–1840), peintre allemand ;
 Charles Friedrich (1892-1979), homme politique français, membre du Comité central du PCF ;
 Christian Friedrich (1987-), joueur américain de baseball ;
 Ernst Friedrich (1894-1967), pacifiste anarchiste français ;
 Francesco Friedrich (1990-), bobbeur allemand ;
 Gary Friedrich (1943-2018), scénariste américain de bandes dessinées ;
 Georg Friedrich (1966-), acteur autrichien ;
 Guy Friedrich (1928-2021), footballeur français ;
 Hans-Peter Friedrich (1957-), homme politique allemand ;
 Heike Friedrich (1970-), nageuse allemande ;
 Hugo Friedrich (1904-1978), romaniste et théoricien de la littérature allemand ;
 Inka Friedrich (1965-), actrice allemande ;
 István Friedrich (1883-1951), homme politique hongrois ; 
 Jörg Friedrich (1944-), historien et écrivain allemand ;
 Joseph Friedrich (1853-1916), clarinettiste tchéco-russe ;
 Lea Friedrich (2000-), coureuse cycliste allemande ;
 Manuel Friedrich (1979-), joueur allemand de football ;
 Marco Friedrich (1998-), coureur cycliste autrichien ;
 Mike Friedrich (1949-), scénariste américain de bandes dessinées ;
 Otto Friedrich (1929-1995), journaliste et écrivain américain ;
 Rudolf Friedrich (1923-2013), politicien suisse ;
 Tadeusz Friedrich (1903-1976), escrimeur polonais.

Pseudonyme 

 Fritz Oeser (1911–1982), musicologue allemand.

Homonymie de patronyme germanique